L'edizione 1971-1972 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del Galatasaray Istanbul.

Capocannoniere del torneo fu Fethi Heper (Eskişehirspor), con 20 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Galatasaray Istanbul Campione di Turchia 1971-1972.
 Galatasaray Istanbul ammesso alla Coppa dei Campioni 1972-1973.
 Eskişehirspor e Fenerbahçe Istanbul ammesse alla Coppa UEFA 1972-1973.
 Istanbulspor e Karşıyaka SK retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1971
Calcio nel 1972
Campionato turco di calcio